Centerwall eller Centervall är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Fredrik Centerwall
 Charlotte Centervall
 Esaias Centerwall
 Julius Centerwall
 Marie Centerwall
 Otto Centerwall
 Senta Centervall
 Stig Centerwall
 Sture Centerwall

Svenska efternamn